het blad van een klaver
klaverbladknooppunt, een type (snel)wegknooppunt
Knooppunt Lummen, in de volksmond Het klaverblad geheten, hoewel het geen klaverbladknooppunt is.
Kasteel Klaverblad, een kasteel met domein in Wilrijk
Klaverblad Verzekeringen, een Nederlandse verzekeraar
Het Klaverblad (zeepfabriek), een voormalige zeepfabriek in Haarlem
Het Klaverblad (conservenfabriek), een voormalige conservenfabriek in Halsteren
Het Klaverblad (molen), een houtzaagmolen in Zaandam
Het Klaverblad (weekblad), een huis-aan-huisblad in Vught en 's-Hertogenbosch.
Klaverblad (Suriname), voormalige plantage in Commewijne, Suriname